

Старково — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Старково — село в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства
 Старково — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства

Старково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область